Kärtajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kärtajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 736372-170304), sjö i Jokkmokks kommun,  (4,86 ha)
Kärtajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 747447-153760), sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn